ERC est un sigle qui peut signifier :
 Principe éviter, réduire, compenser ;
 , un ancien centre de recherche de la NASA ;
 Esquerra Republicana de Catalunya, un parti politique catalan ;
 essai randomisé contrôlé, un type d'étude utilisé en médecine et économie;
 European Radiocommunications Committee, un des trois comités de la CEPT (Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications) ;
 European Research Council (en français, Conseil européen de la recherche) ;
  (en français, Conseil européen de réanimation) ;
 European Rugby Cup, l'organisateur de la coupe d'Europe et du challenge européen de rugby à XV de 1995 à 2014 ;
 European Rally Championship (en français, Championnat d'Europe des rallyes) ;
 ERC, un client IRC intégré à GNU Emacs ;
 ERC-90 Sagaie (Engin à Roues, Canon), un blindé français léger à six roues motrices.